Плонер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плонер, Александер (род. 1978) — итальянский горнолыжник, участник двух Олимпийских игр, призёр этапа Кубка мира.
 Плонер, Джузеппе (род. 1959) — итальянский лыжник, призёр чемпионата мира.